Der Alfa Romeo Stelvio (Typ 949) ist ein Fahrzeugmodell des italienischen Automobilherstellers Alfa Romeo im Marktsegment der Sport Utility Vehicles, das seit Januar 2017 verkauft wird. Er ist der erste SUV von Alfa Romeo.

Entwicklung 

Bereits im Jahr 2003 stellte Alfa Romeo den Kamal als seriennahes Konzeptfahrzeug eines SUV auf dem Genfer Auto-Salon auf Basis des 159 und des Brera vor (GM-Fiat-Premium-Plattform), verfolgte die Entwicklung aber nicht weiter.

Der deutsche Ingenieur und damalige Alfa-Romeo-Chef Harald J. Wester veröffentlichte im Mai 2014 ein Konzeptpapier der Marke Alfa Romeo, in dem er eine geplante Modelloffensive für die folgenden Jahre zeigte. Darin waren auch zwei SUVs enthalten.

Für das äußere Design war der italienische und damalige Designchef des Centro Stile Alfa Romeo Alessandro Maccolini verantwortlich. Er entwarf auch den Alfa Romeo 4C.

Produziert wird der Stelvio im FCA-Werk Cassino.

Vermarktung 
Alfa Romeo stellte den Stelvio formal erstmals auf der LA Auto Show am 16. November 2016 öffentlich vor. Der Name des Fahrzeugs bezieht sich auf das Stilfser Joch (italienisch Passo dello Stelvio), den höchsten Gebirgspass Italiens.

Seit dem 18. Januar 2017 kann der Stelvio in Deutschland bestellt werden, zunächst war er jedoch nur als First-Edition-Sondermodell zu Preisen ab 56.000 Euro erhältlich. Dieses beinhaltet nur den aus dem Alfa Romeo Giulia bekannten 206 kW (280 PS) starken Zweiliter-Ottomotor mit einem 8-Gang-Automatikgetriebe und Allradantrieb. Außerdem umfasst das Sondermodell Bi-Xenon-Scheinwerfer, Lederausstattung und eine Rückfahrkamera.

Modellpflege 
Für das Modelljahr 2023 wurde der Stelvio überarbeitet. Wie auch bei der zeitgleich überarbeiteten Giulia werden fortan Voll-LED-Matrix-Scheinwerfer verbaut, die sich mit den drei vom Tagfahrlicht eingefassten Modulen optisch an das neueste Modell Tonale annähern. Die Rückleuchten, die ebenfalls mit LEDs ausgestattet sind, sind in Rauchglasoptik eingefasst. Im Innenraum findet sich nunmehr ein 12,3 Zoll großes digitales Cockpit-Display, das in drei verschiedenen Layouts konfigurierbar ist. Wiederum analog zum Tonale werden Over-the-Air-Updates angeboten und auf Wunsch auch die digitale Wartungshistorie per NFT-Technologie fälschungssicher aufgezeichnet. Zum Start werden ein Zweiliter-Vierzylinder-Turbo-Ottomotor mit Allradantrieb und 280 PS sowie einen Zweiliter-Vierzylinder-Turbodiesel mit Allradantrieb und 210 PS angeboten.

Technik 
Der Stelvio basiert wie der Alfa Romeo Giulia auf der Giorgio-Plattform von FCA.

Fahrwerk 
Vorne besitzt das Fahrwerk eine Doppelquerlenkerachse mit halbvirtueller Lenkachse und besteht zu 80 % aus Aluminium. Jedoch handelt es sich um eine spezielle, von Alfa Romeo patentierte Konstruktion, die für ein extrem präzises und sofort ansprechendes Lenk- und Fahrgefühl sorgen soll. Hinten wird die eigens patentierte Radaufhängung ,,Alfa Link" verwendet. Sie setzt sich aus einer Mehrlenkerachse mit viereinhalb Elementen zusammen und besteht zu 45 % aus Aluminium. Sie weist eine kompakte und spezielle Bauweise auf, die für ein sehr präzises und komfortables Fahrverhalten verantwortlich sein soll. Die Lenkung wird elektromechanisch unterstützt und hat eine Übersetzung von 12:1.

Allradsystem 
Neben Hinterradantrieb wird der Stelvio auch mit einem „Q4“ genannten zuschaltbaren Allradantrieb angeboten. Der Frontantrieb wird durch ein elektrisch betätigtes Verteilergetriebe zugeschaltet, die für das System zuständige Elektronik verfügt über Sensoren für Längs- und Querbeschleunigung, Lenkwinkel oder Drehbewegungen um die Hochachse und erhält Informationen über die jeweiligen Raddrehzahlen. Der Frontantrieb wird erst bei Schlupf an der Hinterachse zugeschaltet. Das Gewicht des Allradantriebs „Q4“ beträgt inklusive der zwei zusätzlichen Antriebswellen und des im System befindlichen Öls weniger als 50 kg.

Bremssystem 
Wie auch die Giulia ist der Stelvio mit dem Brake-by-Wire Bremssystem MK C1 von Continental ausgestattet. Das elektrohydraulische Modul fasst die Funktionen und Bestandteile der Bremsbetätigung, des Bremskraftverstärkers sowie des Regelsystems ESP und ABS  in einem Bauteil zusammen. Alfa Romeo selbst bezeichnet dieses System als ,,IBS" (integriertes Bremssystem) . Laut Continental wird der Bremsdruck in 150 ms erreicht, was in etwa doppelt so schnell wie herkömmliche moderne Systeme ist. Weiterer Vorteil dieses Systems ist eine Gewichtsreduzierung von etwa 30 %. Da es sich hier um eine elektrohydraulische Betätigung handelt, sind verschiedene Bremscharakteristiken je nach gewählten Fahrmodus möglich.

Technische Daten

Ottomotoren

Dieselmotoren

Zulassungszahlen in Deutschland 
Im ersten Verkaufsjahr 2017 wurden in der Bundesrepublik 1688 Stelvio mit Allradantrieb neu zugelassen.

2018 waren es 2561 Fahrzeuge mit Allradantrieb.

2019 waren es 1956 Fahrzeuge mit Allradantrieb.

2020 waren es 1513 Fahrzeuge mit Allradantrieb.

2021 waren es 1490 Fahrzeuge mit Allradantrieb.

2022 waren es 1399 Fahrzeuge mit Allradantrieb.

Weblinks

Einzelnachweise 

Sport Utility Vehicle
Kombi